

Persone 
Ottorino Pianigiani – lessicografo e magistrato italiano, autore del Vocabolario etimologico della lingua italiana
Simone Pianigiani – allenatore di pallacanestro italiano

Altro 
Oratorio dei Pianigiani – chiesa di Gaiole in Chianti